Владимир Владимирович Дегтярёв (Дектярёв) (род. 17 июля 1992 года в гор. Волгоград) — профессиональный российский кикбоксер. Имеет звание мастер спорта России по кикбоксингу. Чемпион России 2014 года, участник чемпионата Европы 2014 года, член сборной команды России по кикбоксингу 2014, 2015, 2016 годов. Полуфиналист чемпионата мира по кикбоксингу среди профессионалов по версии TNA.

Спортивные результаты

Любительская карьера 
 2010 — Победитель Первенства Мира среди юниоров в разделе К-1.
 2014 — Чемпион России в разделе К-1.
 2014 — Призёр Чемпионата Европы в разделе К-1.
 2015 — Победитель Кубка России по версии WAKO в разделе К-1.

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 

Кикбоксеры России